Aon Center (Chicago) — arranha-céu localizado em Chicago
Aon Center (Los Angeles) — arranha-céu localizado em Los Angeles

Desambiguação